The Stylistics — американская соул-группа 70-х.

Образована 1968 году в Филадельфии, бывшими участниками групп The Monarchs и The Percussions, а именно: Расселлом Томпкинс-младшим (Russell Thompkins Jr.; 21 марта 1951) — вокал; Джеймсом Смитом (James Smith, 16 июня 1950, Нью-Йорк , США) — вокал; Джеймсом Данном (James Dunn; 4 февраля 1950, Филадельфия , Пенсильвания , США) — вокал; Эйррионом Лавом (Airrion Love; 8 августа 1949) — вокал и Хёрби Мюрреллом (Herbie Murrell; 27 апреля 1949, Лейн, Южная Каролина , США) — вокал.

В тот же 1968 год эти пятеро темнокожих вокалистов дебютировали на маленькой фирме «Sebring» с синглом «You’re A Big Girl Now». Вскоре весь тираж этого издания выкупила фирма «Avco». Благодаря её продвижению запись попала в топ-лист. Также руководство «Avco» отдала группу под творческий надзор композитора и продюсера Тома Белла — создателя хитового звучания The Delfonics. Талантливый промоутер сразу заметил, что новые подопечные лучше справляются с лирическим соулом и вместе с автором текстов — Линдой Крид сочинил для Stylistics серию легко воспринимавшихся произведений.

В период 1971-72 в американские чарты в исполнении Stylistics попали, например: «You Are Everything», «Betcha By Golly Wow» и «Im Stone In Love With You». Все эти хиты характеризовал горячий вокал Томпкинса, подкрепленный многоголосием партнеров и изобретательным инструменталом. Произведение 1974 года — «You Make Me Feel Brand New» взлетло на вторую позицию в американском и британском чартах.

Однако вскоре группа прекратила сотрудничество с Беллом, склоняясь к более легкому репертуару. Но несмотря на падение популярности в США, группа получила немалый успех в Великобритании, например, синглами «Sing Baby Sing», «Cant Give You Anything (But My Love)» (оба 1975 года) и «16 Bars» (1976 г.), а также компиляцией «The Best Of The Stylistics». Однако все равно, в целом, новый репертуар группы сочли пародией на старое звучание.

В 1978 году Джеймс Данн, вследствие ухудшения состояния здоровья, был вынужден оставить своих коллег. В том же году группа перебралась на фирму «Mercury», a 1980 году они заключили соглашение с «TSOP / Philadelphia International». Записи на новой фирме опять напомнили былые дни, но препятствием на этот раз стали финансово-правовые проблемы «Philadelphia International». Более поздние пластинки, которые делались для фирмы «Streetwise» время от времени появлялись в ритм-энд-блюзовом чарте, однако золотые годы группы прошли безвозвратно.

В 1990-х годах Stylistics возродились и продолжили свою деятельность как трио.

Участники группы 

 Расселл Томпкинс младший – рожд. 21 Марта, 1951, Филадельфия, (1968–2000)
 Эйррион Лав – рожд. 8 Октября, 1949, Филадельфия, (1968–настоящее)
 Херб Мюррелл – рожд. 27 Апреля, 1949, Лейн, Южная Каролина, (1968–настоящее)
 Джеймс Смит – рожд. 16 Июня, 1950, Нью Йорк, (1968–1980)
 Джеймс Данн – рожд. 4 Февраля, 1950, Филадельфия, (1968–1980)
 Раймонд Джонсон (1980–1986)
 Харольд Ибен Браун – рожд. 14 Июня, 1972, Ньюарк (Нью-Джерси), (2000–настоящее)
 Вэйн Филдз – рожд. 12 Ноября, 1952, Филадельфия, (2000–2011)
 Джейсон Шарп – Балтимор, Мэриленд, (2011–настоящее)

Дискография 
1971	THE STYLISTICS
1972	ROUND 2
1973	ROCKIN' ROLL BABY
1974	HEAVY
1974	FROM THE MOUNTAIN
1974	LET'S PUT IT ALL TOGETHER
1975	THANK YOU BABY
1975	YOU ARE BEAUTIFUL
1976	ONCE UPON A JUKEBOX
1976	FABULOUS
1977	Wonder Woman
1977	SUN & SOUL
1978	IN FASHION
1979	LOVE SPELL
1980	HURRY UP THIS WAY AGAIN
1981	CLOSER THAN CLOSE
1982	1982
1991	LOVE TALK
1992	CHRISTMAS

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Stylistics на Allmusic

Соул-группы
Квартеты